Jäcklein ist der Name:

einer ehemaligen Brauerei in Ilmenau (Thüringen), siehe Brauerei Gebrüder Jäcklein
von Jäcklein Rohrbach, Anführer der Bauern in Bauernkrieg (1525)